

Индустрия 
 Осенью Magnavox прекращает продажи оригинальной игровой приставки Odyssey; всего было продано около 330 тыс. экземпляров устройства.

Разработка игр 
 Уилл Краудер разрабатывает на PDP-10 первую игру в жанре interactive fiction — Colossal Cave Adventure.

Технологии 
 Atari и Tele-Games (отделение Sears, Roebuck and Company) выпускают в продажу первую домашнюю версию приставки Pong через универмаги Sears.
 Magnavox выпускает две новые модели приставки Odyssey: Odyssey 100 и Odyssey 200.
 Midway выпускает Gun Fight, первую видеоигру на микропроцессоре и первую аркаду, разработанную в Японии и выпущенную затем в США. Taito создала оригинальную японскую версию игры — Western Gun, использующую TTL, а Dave Nutting Associates успешно портировала её на процессор Intel 8080.